St. Paul River oder Saint Paul River ist der Name folgender Flüsse:

 St. Paul River, Oberlauf des Rivière Saint-Paul in Neufundland und Labrador, Kanada
 St. Paul River (South Esk River), Nebenfluss des South Esk Rivers in Tasmanien, Australien
 Saint Paul River, Fluss in Westafrika